Příjmení Mays nese více různých osobností:

 Bill Mays (* 1944) – americký jazzový klavírista
 Billy Mays (1958–2009) – americký teleshoppingový prodavač
 Jayma Mays (* 1979) – americká televizní a filmová herečka a také zpěvačka
 Tristin Mays (* 1990) – americká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Willie Mays (* 1931) – americký baseballista